Тьє () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 11 км на південь від Парижа, 6 км на південний захід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 11192 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 28564,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт міста
 [ Розташування муніципалітету Тьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн